Гато (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гато, Жорж (1876—1959) — режиссёр и сценарист эпохи немого кино.
 Гато, Идальмис (род. 1971) — кубинская волейболистка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Гато, Энрике (род. 1977) — испанский режиссёр, сценарист, продюсер и 3D/2D-аниматор.

 Гато, Рёнэ (фр.) — французский математик.

Другое 
 Подводные лодки типа «Гато» — серия американских подводных лодок времён Второй мировой войны.
 См. также 
 Производная Гато